Abdul Malik Baloch (1958-), homme politique pakistanais.
 Dost Mohammad Khan Baloch (?-1930), ancien dirigeant du Baloutchistan occidental.
 Karima Baloch (1983-2020), militante des droits de l'Homme pakistanaise.
 Qandeel Baloch (1990-2016), mannequin pakistanaise, actrice, chanteuse et activiste féministe.